Oelitsa Generala Tjoeleneva (Russisch: Улица Генерала Тюленева) is een station van de geplande Kommoenarka-radius van de Moskouse metro.

Metrostation in Moskou